Dzielnice i osiedla miast w Polsce:
 Wójtowa Wieś – dzielnica Gliwic
 Wójtowa Wieś – część Opola